El término Guayas puede referirse a:

 Guayas, provincia de la República del Ecuador.
 Guayas, río de Ecuador que da origen al nombre de la provincia.
 Guayas, buque escuela de la Armada del Ecuador.